John Woolman (19 de octubre de 1720 – 7 de octubre de 1772) fue un comerciante, sastre, periodista, y predicador cuáquero itinerante estadounidense, y abolicionista temprano en la era colonial. Se asentó en Monte Holly, New Jersey, cercas de Filadelfia, Pensilvania, viajó a través de áreas fronteras de América del Norte británica para predicar creencias cuáqueras, y defender en contra la esclavitud y el comercio de esclavos, crueldades a animales, opresión e injusticias económicas, y conscripción. Durante la Guerra franco-india en 1755,  urgió resistencia de impuesto para negar soporte al ejército. En 1772, Woolman viajó a Inglaterra, donde urgió a los cuáqueros para apoyar la abolición de esclavitud.

Woolman publicó varios escritos, especialmente en contra la esclavitud. Mantuvo una revista durante su vida; publicado póstumamente, nombrada La Revista de John Woolman (1774). Estaba incluida en el Volumen I del Harvard Classics desde el año 1909,  es considerado un trabajo espiritual americano prominente. La Revista ha sido continuamente imprimida desde 1774, publicada en ediciones numerosas; la edición más reciente estuvo publicada en 1989.

Biografía

Educación y primeros años 
Nació en 1720 en una familia que era miembro de la Sociedad Religiosa de Amigos (Cuáqueros). Su padre Samuel Woolman era un agricultor. Su propiedad estaba entre Burlington y Monte Holly Township en la colonia de New Jersey, cerca del Río de Delaware. Los abuelos maternales y paternales de Woolman eran unos de los primeros colonizadores cuáqueros en el condado de Burlington, New Jersey.

Durante su juventud,  pasó junto a un nido que tenía pajaritos. Woolman empezó a lanzar pierdras a la madre de los pajaritos para ver si le podía dar. Después de matar a la madre pájara, se llenó de remordimiento, pensando que los pajaritos que no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir sin ella. Bajó el nido del árbol y mató a los pájaros, creyendo que era la cosa más misericordiosa que podía hacer. Esta experiencia pesó en su corazón. Esto lo inspiró a amar y proteger a todas las cosas vivientes desde ese momento.

Woolman se casa con Sarah Ellis, una amiga cuáquera, en una ceremonia en la Junta de Amigos en Chesterfield.  Sarah tuvo una hija A la que llamaron Mary. Su decisión en vivir una "vida de simplicidad" significó sacrificios para su familia, igual que sus viajes frecuentes como un ministro itinerante.

Carrera 
Cuando era joven, Woolman empezó a trabajar como empleado para un mercante. Cuándo tenía 23 años, su empleador le pidió que realizara una factura de venta para un esclavo. Le dijo a su empleador que él creía  que la esclavitud era inconsistente con el cristianismo, pero finalmente  realizó la factura.

Con 26 años, se convirtió en un independiente y exitoso mercante. El declinó escribir la parte de la voluntad de otro cliente que había transferido la propiedad de un esclavo, y en cambio convenció al dueño para dejar al esclavo libre por manumisión. Muchos amigos (amigos cuáqueros) creían que la esclavitud era mala—incluso un pecado. Otros amigos mantuvieron esclavos pero consideraban que el comercio de los esclavos era pecado.

Finalmente se retiró del negocio (i.e., "mercantilismo") porque lo vio como una distracción de su religión. Escribió que él se hizo un sastre para tener más tiempo libre para viajar y ser testigo de los amigos cuáqueros sobre sus preocupaciones.

Testimonio de Simplicidad 
Woolman fue cometido al Testimonio de Simplicidad de los Amigos. Cuando estaba en sus veinte, decidió que el comercio exigía demasiado de su tiempo. Creía que tenía una llamada para predicar "la verdad y luz" entre Amigos y otros. En su Revista,  decía que el dejó la tienda cuando "la atendió con mucho cuidado y carga external," que su "mente era despechada del deseo de grandeza external," y que "dónde el corazón está puesto en grandeza, éxito en comercio no satisfecha el deseo." Woolman dejó su carrera como mercante y se apoyó como sastre; también mantuvo una huerta productiva.

Dirigió asuntos de opresión e injusticia económicas en su Revista y otras escrituras, y supo que el comercio internacional tiene efectos locales. A pesar de apoyarse como un sastre, Woolman rechazo a utilizar o ponerse tela teñida, porque aprendió que muchos trabajadores en la industria de tinte estuvieron envenenados por algunos de las sustancias dañinas utilizadas. Preocupado por el tratamiento de animales, en su vida más tarde, Woolman evitó montar en vagones de caballo, porque creía que los operadores eran demasiado crueles e injuriosos a los caballos.

Woolman decidió ser ministro para los Amigos y otros en áreas remotas en la frontera. En 1746, fue en su primer viaje de ministerio con Isaac Andrews. Viajaron aproximadamente 1,500 millas en tres meses, yendo tan lejos al sur como Carolina del Norte. Prediqo sobre muchos temas, incluyendo esclavitud, durante este y otros viajes.

Actividades de anti-esclavitud 
En 1754 Woolman publicó Some Considerations on the Keeping of Negroes. Continúo a rechazar escritos de voluntades que daban esclavos como propiedad a herederos. Con el tiempo, y trabajando en un nivel personal, él individualmente convenció a muchos dueños de esclavos cuáqueros para que liberen sus esclavos.  Cuando Woolman viajaba, y aceptaba hospitalidad de un dueño de esclavo,  insistía en pagar a los esclavos por su trabajo en atenderlo. Rechazo ser servido con tazas, platos, y utensilios de plata, porque creía que los esclavos en otras regiones estuvieron forzados a excavar tales minerales preciosos y gemas para los ricos. Observó que algunos dueños utilizaron el trabajo de sus esclavos para disfrutar vidas de facilidad, el cual encuentro ser la situación peor no sólo para los esclavos, pero para la condición moral y espiritual de los dueños. Puedia condenar aquellos dueños quién tratan sus esclavos suavemente, o trabajan al lado de ellos.

Woolman trabajó con la tradición de los Amigos de buscar la guía del Espíritu de Cristo y pacientemente esperar para conseguir unidad en el Espíritu. Cuando iba de un reunión de los amigos a otra,  expresaba su preocupación sobre ser dueño de esclavos. Gradualmente varias reuniones cuáqueras empezaron a ver los males de esclavitud; sus minutos cada vez reflejando mas su condemnation de la práctica. Documentación cuáquero son testigos del excito de él y cuantos otros -- por el tiempo que la revolución de 1776-1783 era terminada, casi todos los cuáqueros del norte habían liberado sus esclavos, y aquellos pocos cuáqueros quién habían sido comprometido en el comercial o envió de los esclavos habían dejado tales actividades también.

Testimonio de Paz 
Vivió con el Testimonio de Paz de los Amigos y protesto la Guerra francesa e india (1754@–1763), el frente norteamericano de los Guerra de los Siete Años entre Gran Bretaña y Francia. En 1755,  decidió contra el pago de aquellos impuestos coloniales que soportaban la guerra y pedía resistencia de impuesto de sus amigos cuáqueros en la Reunión de Filadelfia, incluso en un tiempo cuándo colonizadores en la frontera estaban atacados por los francés y aliados americanos nativos. Algunos cuáqueros se unieron en su protesta, y la Reunión envió una letra en este asunto a otros grupos. En uno de sus sueños proféticos, grabados en su Revista, Woolman negoció entre dos jefes de estado en un esfuerzo para impedir una guerra.

Días finales 
El viaje final de Woolman era a Inglaterra en 1772. Durante el viaje se quedó en el entrepuente y pasó tiempo con la tripulación, más que en los alojamientos mejores disfrutados por algunos pasajeros. Atendió la Reunión Anual de Londres, Inglaterra. Los Amigos resolvieron a incluir una declaración de anti-esclavitud en su Epístola (un tipo de letra enviada a cuáqueros en otros sitios). Woolman viajó a York, pero haya contraído viruela y murió allí. Estaba enterrado en York el 9 de octubre de 1772.

Publicó trabajos 
 Essays:
 "Some Considerations on the Keeping of Negroes", 1753
 "Some Considerations on Keeping Negroes, Part Second", 1762 
 "Considerations on Pure Wisdom and Human Policy, on Labor, on Schools, and on the Right Use of the Lord's Outward Gifts", 1768
 "Considerations on the True Harmony of Mankind, and How it is to be Maintained", 1770 
 Books 
 The Journal of John Woolman, published posthumously in 1774 by Joseph Crukshank, a Philadelphia Quaker printer. Several subsequent editions are available, including the respected Whittier edition of 1871. The modern standard scholarly edition is The Journal and Major Essays of John Woolman, ed., Phillips P. Moulton, Friends United Press, 1989. 
 Serious Considerations on Various Subjects of Importance by John Woolman, of Mount-Holly, New-Jersey, with some of his dying expressions, published posthumously in 1805 by Collins, Perkins and Co., New York.
 Gummere, Amelia Mott (1922). The Journal and Essays of John Woolman. New York: The Macmillan Company.
 Proud, James, ed. (2010). John Woolman and the Affairs of Truth: the Journalist's Essays, Epistles, and Ephemera. San Francisco, CA: Inner Light Books

Legado y honores 
En su vida, Woolman no tuvo éxito en erradicar esclavitud incluso dentro de la Sociedad de Amigos en América colonial. Aun así, sus esfuerzos personales ayudaron cambiar los puntos de vista cuáqueros durante el periodo de la Grande Despertando. En 1790, después de la Guerra Revolucionaria americana, la Sociedad de Pensilvania de Amigos peticionaron al Congreso de Estados Unidos para la abolición de esclavitud. Mientras no tuvo éxito en el nivel nacional, cuáqueros contribuyeron a la abolición de esclavitud en Pensilvania. Además, en las primeras dos décadas después de la guerra,  eran activos junto con predicadores Metodistas y Baptistas en el Sur Superior en persuadir muchos dueños de esclavos a liberar sus esclavos. El porcentaje de las personas libres de color aumentaron durante aquellas décadas, por caso, menos de uno a casi diez por ciento en Virginia.
 El "tratamiento justo de las personas de todas las razas" es hoy una parte integral de los Amigos' Testimonio de Igualdad. 

 La Revista de John Woolman ha sido incluido desde el primer año de publicación en 1909 en Volumen yo del Harvard Classics, junto con Benjamin Franklin es Su Autobiografía  y las frutas de William Penn de Soledad. Esto estuvo publicado por P.F. Collier E Hijos de Nueva York. Está considerado un trabajo espiritual americano prominente y es el más largo-libro publicado en la historia de América del Norte otro que la Biblia, habiendo sido continuamente en imprimir desde entonces 1774.
 El John Woolman la asociación Conmemorativa estuvo formada en Monte Holly para promover sus enseñanzas. Patrocina una conferencia anual y ha publicado un volumen de Woolman genealogía, con los volúmenes adicionales planeados.
 El John Woolman Monumento en Monte Holly, New Jersey está localizado cercano uno de sus #huerta anteriores. Una casa de ladrillo construida entre 1771@–1783, según se dice para uno de Woolman hijas y su marido,  está operado como museo de casa y monumento. La organización de padre del Monumento también compila un estudio genealógico actual de Woolman descendientes; notable entre ellos son el actor tardío Christopher Reeve (de uperman' fama) y Collett Everman Woolman, un pionero e innovator de correo de aire y cultivo aéreo-dusting, y fundador de Aerolíneas de Delta.
 1963, el John Woolman la escuela estuvo fundada en su honor en Ciudad de Nevada, California como universitario-escuela de abordaje preparatorio, sirviendo alumnado en grados 10@–12. 
 El Woolman el instituto estuvo establecido en Wilmington Universidad durante el @1980s. 
 2003, un grupo de los becarios de paz y estudios de justicia fundaron el John Woolman Universidad de Paz Activa, el cual busca a soyainstream' muchos Quaker (y otro) conceptos de paz y peacemaking a educación más alta.

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.raicescuaqueras.org/john-woolman-diario

Abolicionistas de Estados Unidos
Místicos protestantes
Fallecidos por viruela